Elisabeth Broekaert (1964), Belgisch fotografe
Evelien Broekaert (1982), Vlaamse actrice
Joël Broekaert (1982), Nederlands culinair journalist
Zie ook
Peter Broeker (1929–1980), Canadees autocoureur

Nederlandse of Vlaamse achternaam